Das Indonesian Masters 2016 im Badminton fand vom 1. bis zum 6. September 2016 im Balikpapan Sport & Convention Center in Balikpapan statt.

Herreneinzel

Setzliste 
  Wei Nan (Halbfinale)
  Ihsan Maulana Mustofa (Viertelfinale)
  Ajay Jayaram (Viertelfinale)
  Jonatan Christie (2. Runde)
  Tanongsak Saensomboonsuk (Viertelfinale)
  Sony Dwi Kuncoro (2. Runde)
  H. S. Prannoy (3. Runde)
  Iskandar Zulkarnain Zainuddin (zurückgezogen)
  Anthony Ginting (1. Runde)
  Sai Praneeth Bhamidipati (3. Runde)
  Shi Yuqi (Champion)
  Huang Yuxiang (Finale)
  Goh Soon Huat (3. Runde)
  Soo Teck Zhi (1. Runde)
  Xue Song (3. Runde)
  Chong Wei Feng (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
  Busanan Ongbumrungpan (Champion)
  Nitchaon Jindapol (Halbfinale)
  Lindaweni Fanetri (zurückgezogen)
  Liang Xiaoyu (2. Runde)
  Chen Yufei (2. Runde)
  Ayumi Mine (Viertelfinale)
  Pornpawee Chochuwong (Halbfinale)
  Goh Jin Wei (Finale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
  Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (zurückgezogen)
  Angga Pratama / Ricky Karanda Suwardi (Halbfinale)
  Berry Angriawan / Ryan Agung Saputra (Viertelfinale)
  Hardianto / Kenas Adi Haryanto (Viertelfinale)
  Wahyu Nayaka / Kevin Sanjaya Sukamuljo (Champion)
  Huang Kaixiang / Wang Yilu (Viertelfinale)
  Hendra Gunawan / Markis Kido (Viertelfinale)
  Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
  Anggia Shitta Awanda / Ni Ketut Mahadewi Istarani (zurückgezogen)
  Della Destiara Haris / Rosyita Eka Putri Sari (Halbfinale)
  Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (Finale)
  Chae Yoo-jung / Kim So-young (Champion)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
  Praveen Jordan / Debby Susanto (zurückgezogen)
  Ronald Alexander / Melati Daeva Oktavianti (Champion)
  Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (Finale)
  Hafiz Faizal / Shella Devi Aulia (Halbfinale)
  Huang Kaixiang / Li Yinhui (Viertelfinale)
  Terry Hee / Tan Wei Han (zurückgezogen)
  Chung Eui-seok / Chae Yoo-jung (2. Runde)
  Edi Subaktiar / Richi Puspita Dili (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierlink

2016
Sport (Balikpapan)
BWF Grand Prix 2016